Bahon kan syfta på:

Haiti 

 Bahon (kommun), Nord, 
 Bahon (ort), Nord,